Пеммо (Пеммон; ; первая половина VIII века) — герцог Фриуля (706?—737?).

Биография

Начало правления 
Основным повествующим о Пеммо нарративным источником является «» Павла Диакона.

Отцом Пеммо был некий Билло из Беллуно, который из-за участия в неудачном мятеже покинул родной город и поселился в Чивидале-дель-Фриули. Предположительно в 706 году, Пеммо был назначен королём лангобардов Арипертом II правителем Фриульского герцогства. Он был здесь преемником смещённого по королевскому указу Корвула. Павел Диакон характеризовал Пеммо как человека разумного и полезного для Лангобардского государства.

Войны со славянами 
У Пеммо было три сына — Ратхис, Айстульф и Ратхайт. Вместе с ними он воспитал при своём дворе и детей тех знатных фриульцев, которые вместе с герцогом Фердульфом погибли в битве со славянами.

Сам Пеммо трижды успешно воевал против славян Каринтии. В последнем из сражений, произошедшим, возможно, в 716 или в 720 году, возглавляемое им фриульское войско нанесло своим врагам тяжёлое поражение в местечке Лавриана, которое идентифицируют с современной деревней Лаурини (около Торреано). По свидетельству Павла Диакона, тогда было убито множество славян, а из фриульцев погиб только один, носивший имя Сикуальд. Вероятно, сообщение историка о славянских потерях является преувеличением. После этой победы, прямо на поле боя, Пеммо заключил со славянами мирный договор, положивший конец их вооружённым нападениям на фриульские земли.

Отношения с Церковью 

Известно, что Пеммо оказывал покровительство христианским церквям, находившимся в его владениях. В церкви Святого Джованни в Чивидале-дель-Фриули сохранился алтарь, подаренный сыном герцога, королём Ратхисом. В сделанном на нём надписи упоминается о том, что «известный и благородный» Пеммо восстановил разрушенный собор и наделил храм многими дарами.

Вероятно, в 737 году Пеммо оказался вовлечён в спор между патриархом Аквилеи  и его суффраганом, епископом Аматором. По свидетельству Павла Диакона, причиной спора было перенесение предшественником Аматора, епископом Фидентием, центра своей епархии из города Зульо в Чивидале-дель-Фриули, столицу Фриульского герцогства. Вероятно, это стало следствием расселением язычников-славян на восточно-альпийских землях. Каллист же в это время из-за постоянных нападений византийцев на Аквилею, проживал в небольшом селении Кормона. Желая обосноваться в значительно более богатом Чивидале-дель-Фриули и тем самым усилить своё влияние на Пеммо, патриарх, без получения согласия герцога приехав в его столицу, изгнал Аматора с кафедры и занял епископский дом. Возможно, эти действия Каллиста были согласованы с правителем лангобардов Лиутпрандом.

В ответ Пеммо арестовал аквилейского патриарха, угрожал тому смертью, и в конце-концов поместил под стражу в крепость Поцио. За Каллиста вступился лангобардский король Лиутпранд, вероятно, опасавшийся чрезмерного усиления власти одного из своих подданных. Король прибыл в Чивидале-дель-Фриули и лишил Пеммо власти над его владениями. Бывший герцог и его сторонники хотели бежать от королевского гнева к славянам, но сын Пеммо Ратхис, назначенный новым правителем Фриуля, добился у Лиутпранда прощения для своего отца. В то же время сторонники Пеммо были по приказу короля арестованы, хотя монарх им всем обещал неприкасновенность. В сочинении Павла Диакона упоминается, что недовольный этим решением Айстульф едва не убил Лиутпранда, но был вовремя остановлен своим братом Ратхисом. О дальнейшей судьбе Пеммо сведений в исторических источниках не сохранилось.

Со времени этого конфликта и вплоть до XIII века кафедра аквилейских патриархов находилась в городе Чивидале-дель-Фриули.

Семья 
Супругой Пеммо была . Несмотря на то, что она была некрасивой, герцог из-за любви к ней отказался последовать совету приближённых и взять себе в жёны более привлекательную женщину.

Пеммо и Ратперга были родителями трёх сыновей — Ратхиса, Айстульфа и Ратхайта, из которых первые двое были не только фриульскими герцогами, но и правителями Лангобардского королевства.

Итоги правления 
При Пеммо начался рост могущества правителей Фриульского герцогства. В последующие десятилетия, благодаря покровительству занимавших лангобардский престол Ратхиса и Айстульфа, герцогство достигло своего расцвета, которое продолжалось до самого конца существования государства лангобардов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Герцоги Фриульские
Правители Европы VIII века
Знать Лангобардского королевства
Персоналии Лангобардского королевства VIII века